Феникс — хоккейный клуб из Казани. Играет в Первенстве ВХЛ.

История 
Создан в 2022. Главным тренером был назначен Виктор Калачик. В тренерский штаб также вошли Дмитрий Балмин, Алексей Угаров и Руслан Ризаев. Принял участие в Первенстве ВХЛ 2022/2023 (третьей по силе лиге России). Первый матч на профессиональном уровне закончился домашней победой над саратовским «Кристаллом» 7:4. Ранее играл в чемпионате Казани под названием «МНКТ» по названию спонсора — Малая нефтяная компания Татарстана.

Примечания 

Хоккейные клубы России
Спортивные клубы Казани